Albu este un nume de familie. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Austen Albu (1903–1994), politician britanic
 Alexandru Albu (membru CC al PCR) (n. 1942), tehnician chimist și politician comunist român
 Alexandru Albu (politician) (n. 1928), deputat român
 Cornel Albu (n. 1880), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dionisie Albu (1885-1961), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Dumitrica Albu (1942-2002), ecologist român
 Elena Albu (1949-2003), actriță română
 Elena Albu (delegat) (1879-1936), deputat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Florența Albu (1934-2000), poetă română
 George Albu (1857–1935), magnat minier în industria auriferă și a diamantelor din Africa de Sud
 Gheorghe Albu (fotbalist) (1909-1974), fotbalist român
 Gheorghe Albu (politician) (n. 1954), politician român
 Ioan Albu (1892-1966), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ion Albu (1920-2012), profesor și medic român
 Iulia Albu (n. 1981), stilistă, critic de modă și vedetă de televiziune din România
 Lucian-Liviu Albu (n. 1951), economist român
 Mihai Albu (n. 1962), creator de modă și arhitect român
 Nicolae Albu (1910-1986), istoric român
 Nicoleta Albu (n. 1988), canotoare română
 Nicu N. Albu (1853-1908), om de afaceri și politician român
 Oana Albu (n. 1958), actriță română
 Petre Albu, șeful Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Corupției
 Simion Albu (1869-1956), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Vasile Albu (n. 1881), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Vladimir Albu (1981-2007), regizor român
 Atanasia Ionescu-Albu (1935-1990), gimnastă română

Vezi și 

 Baroneți Albu, un titlu nobiliar în Marea Britanie

Nume de familie românești